

Красноярськ — місто, краєвий центр
 Красноярськ — село, Адамовський район, Оренбурзька область
 Красноярськ-26 — інша назва міста Желєзногорська, Красноярський край
 Красноярськ-45 — інша назва міста Зеленогорска, Красноярський край
 Красноярськ-66 — інша назва селища Кедровий, Красноярський край
 Красноярськ — назва селища Красний Яр Астраханської області в XVII столітті

 «Красноярськ» — річковий колісний пароплав, збудований в 1905 році
 К-173 «Красноярськ» — підводний човен проекту 949А «Антей» (з 1993 по 2014 роки)
 К-571 «Красноярськ» — підводний човен проекту 885М «Ясень» (з 2014 року)
 Красноярськ — залізокам'яний метеоріт, Палласове залізо
 38046 Красноярськ — астероїд
 «Красноярськ» — красноярська телерадіокомпанія, філія ВДТРК

Див. також 
 Красноярськ-Пасажирський